Asbury kan syfta på:

 Asbury, Iowa
 Asbury, Missouri

Se även 
 Asbury Park